Фёдоровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Фёдоровская волость — в составе Акмолинской области.
 Фёдоровская волость — в составе Екатеринославской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Костромской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Московской губернии (до 1918 года — Зуевская волость).
 Фёдоровская волость — в составе Оренбургской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Орловской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Пензенской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Самарской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Санкт-Петербургской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Саратовской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Смоленской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Смоленской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Тверской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Уфимской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Уфимской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Херсонской губернии.
 Фёдоровская волость — в составе Миусского (Таганрогского) округа земли (области) Войска Донского.

См. также 
 Федорковская волость — бывшая волость в составе Великолукского района Псковской области.